Тизелтон-Дайер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тизелтон-Дайер, Уильям Тёрнер (1843—1928) — британский ботаник, директор Королевских ботанических садов Кью.
 Тизелтон-Дайер, Хэрриет Энн (1854—1945) — британская ученый-ботаник, ботанический иллюстратор.